Tscherepnin (bzw. Tcherepnin) ist der Nachname von mehreren Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Tscherepnin (1899–1977), russischer Komponist
 Ivan Tcherepnin (1943–1998), russisch-amerikanischer Komponist
 Lew Wladimirowitsch Tscherepnin (1905–1977), sowjetischer Mediävist
 Nikolai Nikolajewitsch Tscherepnin (1873–1945), russischer Komponist
 Serge Tcherepnin (* 1941), russisch-amerikanischer Komponist